Plaatsen
 McKenzie (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 McKenzie (Tennessee), een plaats in de Amerikaanse staat Tennessee
 McKenzie County, een county in de Amerikaanse staat North Dakota

Rivieren
 McKenzie (Canada), een rivier in Canadese regio Labrador
 McKenzie (Oregon), een rivier in het noordwesten van de Amerikaanse staat Oregon

Personen met deze achternaam
 Benjamin McKenzie (1978), een Amerikaans acteur
 Dan McKenzie (1942), een Brits geofysicus
 Daniel McKenzie (1988), een Brits autocoureur
 David McKenzie (golfer), een Australisch golfspeler
 David McKenzie (wielrenner), een Australisch wielrenner
 Duncan McKenzie (1950), een Brits voetballer
 Eric McKenzie (1958), een Nieuw-Zeelands wielrenner
 Fay McKenzie (1918-2019), een Amerikaans actrice
 Jacqueline McKenzie (1967), een Australisch actrice
 Mark McKenzie (1999), een Amerikaans voetballer
 Red McKenzie (1899-1948), een Amerikaans jazzzanger en orkestleider
 Scott McKenzie (1939-2012), een Amerikaans zanger
 Stacey McKenzie (1977), een Canadees model van Jamaicaanse komaf
 Thomasin McKenzie (2000), een Nieuw-Zeelands actrice

Overig
 McKenzie (achternaam), een Engelstalige achternaam
 McKenzie (motorfietsmerk), een historisch merk van motorfietsen

Zie ook 
 Mackenzie (doorverwijspagina)